Swanbourne kan syfta på följande:

 Swanbourne, Buckinghamshire, ort i England, Storbritannien
 Swanbourne, Western Australia, förort till Perth, Western Australia, Australien